Massarandubense – abitanti di Massaranduba (Paraíba)
Massarandubense – abitanti di Massaranduba (Santa Catarina)